Termenul „St James's Park” se poate referi la:

Locuri populate
 St James Park, Noua Zeelandă, o suburbie a orașului Hamilton, Noua Zeelandă

Parcuri
 St. James's Park, Londra, Anglia
 St James' Park, Bristol, Bristol, Anglia
 St. James Park, Toronto, Canada

Stadioane de fotbal
 St James' Park, Newcastle upon Tyne, Anglia
 St James Park, Exeter, Anglia
 St James Park, Brackley, Anglia

Transportare
 St. James's Park tube station, o stație din Londra, Anglia
 St James Park railway station, o stație din Exeter, Anglia